Le MMSC () est la plateforme qui fait la réception, le stockage et la distribution des MMS au sein du réseau d'un opérateur de téléphonie mobile.

Réseau de téléphonie mobile